Finite Element Method Magnetics
 Committee on Women's Rights and Gender Equality
 FEMM (együttes), japán electro pop együttes